Дискографія української співачки Джамали.

Альбоми

Студійні альбоми

Мініальбоми

Концертні альбоми

Реміксові альбоми

Збірні альбоми

Сингли

Музичні відео

Саундтреки

Примітки 

Джамала